Dionísio Mendes Fernandes (Bissau, 21 de setembro de 1981) é um futebolista guineense.

Dionísio tem 1,84 m de altura e um peso de 82 kg e joga como avançado. Já jogou pelo Lourinhanense (2000-2001), pelo Torreense (2001-2002), pelo Vilafranquense (2002-2004), pelo Leixões (2004-2005) e pelo Barreirense (2005-2006), de Portugal, pelo Stade Tunisien (2006-2008),peloAEK Larnaka(2008 - 2009)e pelo Bnei Skhnin (2008-2009) de Israel.

Futebolistas da Guiné-Bissau
Naturais de Bissau